La Copa Hopman 2007 corresponde a la 19.ª edición de dicho torneo de equipos nacionales de tenis compuestos por dos tenistas, una mujer y un hombre. Participan 8 equipos en total, representando a Australia, Croacia, India, Estados Unidos, República Checa, Francia, España y Rusia. 

La competencia comenzará el 30 de diciembre de 2007 en el Burswood Entertainment Complex de Perth, Australia.

Preclasificación 

  – Nadia Petrova / Dmitry Tursunov
  – Anabel Medina Garrigues / Tommy Robredo
  – Lucie Šafářová / Tomáš Berdych
  – Ashley Harkleroad / Mardy Fish

<ol start=5>
 – Alicia Molik / Mark Philippoussis
 – Sanja Ančić / Mario Ančić 
 – Tatiana Golovin / Jérôme Haehnel
 – Sania Mirza / Rohan Bopanna

Grupo A

Tabla de posiciones

Australia vs. Rusia

Francia vs. Estados Unidos

Rusia vs. Estados Unidos

Francia vs. Australia

Francia vs. Rusia

Australia vs. Estados Unidos

Grupo B

Tabla de posiciones

India vs. República Checa

España vs. Croacia

España vs. República Checa

Croacia vs. India

Rusia vs. Francia

República Checa vs. Croacia

Final

Enlaces externos 
 Sitio oficial

Copa Hopman
Tenis en 2007